«0-0» Може означати:
 Позначення короткою  рокіровки в  шахової нотації;
 Код смайлик а, позначає людину в окулярах.
 Стартовий рахунок між двома командами або двома гравцями в різних види спорту.
 Одна з кісток доміно, також відомої як «дубль нуль», «пусто».

Див. також 
 00